Audi Cup 2011 — 2-й розыгрыш международного футбольного клубного турнира между командами из Европы и Южной Америки, который состоялся 26—27 июля 2011 года. В турнире участвовали команды из Германии, Испании, Италии и Бразилии. Все матчи прошли в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Команды 
Участие в турнире Audi Cup 2011 приняли:

  «Бавария», Германия
  «Барселона», Испания
  «Милан», Италия
  «Интернасьонал», Бразилия

Результаты

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Audi Cup 
 Информация о турнире на официальном сайте «Баварии»

Audi Cup
2011 год в футболе
Июль 2011 года
Спорт в Германии в 2011 году